Ulysses – sonda kosmiczna NASA i ESA przeznaczona do badania rejonów biegunowych Słońca
 HMS „Ulysses” – nazwę „Ulysses” nosiło kilka okrętów Royal Navy
 M/F „Ulysses” – największy na świecie prom
 Ulysses Grant – amerykański generał i polityk
 Odyseusz był znany pod takim imieniem w starożytnym Rzymie

Miejscowości w USA:
 Ulysses – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Grant
 Ulysses – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Butler
 Ulysses – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Tompkins
 Ulysses – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Potter

Gminy w USA:
 Ulysses (ang. Ulysses Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Butler
 Ulysses (ang. Ulysses Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Tompkins
 Ulysses (ang. Ulysses Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Potter

Muzyka:
 Ulysses – amerykańska grupa z kręgu indie rocka
 Ulysses – holenderski zespół grający metal progresywny
 Ulysses – niemiecki zespół neoprogresywny
 „Ulysses” – singiel zespołu Franz Ferdinand

Zobacz też 
 Ulisses